Іві — суспільна одиниця в народу маорі, плем'я.

Прізвище 

 Айво Іві — удмуртський письменник
 Антоніо Іві — італійський філолог